Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 1984 в Сараево показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 39 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 1272 спортисти (от които 274 жени) от 49 страни в периода от 8 февруари до 19 февруари 1984 г. в общо 6 спорта.

Атлети от общо 17 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 32 без отличие. ГДР успява да спечели най-много златни (9) отличия. Спортистите от Съветския съюз печелят най-много медали (25), както и най-много сребърни (10) и бронзови (9) медали. Домакините от Югославия печелят само един медал. Република Китай за първи път участва на Зимни игри под името Китайско Тайпе, заради оказания натиск от Социалистически блок и Китай. Египет за първи и последен път участва на Зимна олимпиада. Мексико, Монако, Пуерто Рико, Сенегал и Американските Вирджински острови правят дебюта си в зимните олимпийски дисциплини.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Зимни олимпийски игри